

Persone
Alberto Michelotti – ex arbitro di calcio ed ex calciatore italiano
Amedeo Michelotti – insegnante, politico e scrittore italiano
Anna Michelotti, in religione madre Giovanna Francesca della Visitazione – religiosa italiana, beata della Chiesa cattolica
Augusto Michelotti – politico sammarinese
Biordo Michelotti – condottiero italiano, signore di Perugia e capitano generale del comune di Firenze
Diego Michelotti – attore e doppiatore italiano
Francesca Michelotti – politica sammarinese
Giorgio Michelotti – calciatore e allenatore italiano
Giovanni Michelotti – naturalista, geologo e paleontologo italiano
Giovanni Michelotti – imprenditore e designer italiano
Ignazio Michelotti – ingegnere e architetto italiano
Leonardo Michelotti – ex nuotatore italiano
Luigi Michelotti – giornalista italiano
Maria Domenica Michelotti – politica sammarinese
Serena Michelotti – attrice e doppiatrice italiana.
Vincenzo Michelotti – ex sciatore alpino ed ex calciatore sammarinese

Altro
 Michelotti – cognome italiano
Parco Michelotti – parco cittadino di Torino